Bregant ist der Familienname folgender Personen:

 Camillo Bregant (1879–1956), österreichischer General und Reitsportler
 Ernst Bregant (1920–2016), österreichischer Marineoffizier im Deutschen Reich, Jurist und Tennissportler 

 Katalin Bregant (1893–1991), auch Kathalin Bregant-Fautz, geb. Edle von Fautz, österreichische Rotes Kreuz-Repräsentantin